Нунгнадда Ваннасук (; родилась 11 ноября 1989 года в Накхонратчасиме, Таиланд) — таиландская теннисистка; победительница 22 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Нунгнадда в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (9)

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (15)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Таиланда